La pondération peut avoir plusieurs significations: 

 pondération dans le domaine statistique 
 pondération de contextes, algorithme de compression de données 
 Facteur de pondération en physique nucléaire 
 Pondération inverse à la distance en mathématiques 
 Pondération temporelle: dans le domaine acoustique 
Pondération en matière de valeur locative des locaux commerciaux
 Pondération ternaire ou pondération financière : voir vote pondéré

Voir aussi 
 :wikt:pondération